Albaida kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albaida (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albaida (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar